Eperjes steht für:

 die Stadt Prešov in der Slowakei, auf ungarisch Eperjes
 die Gemeinde Eperjes (Ungarn) in Ungarn
 die Gemeinde Jahodná in der Slowakei, auf ungarisch Pozsony-Eperjes

Eperjes ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Eperjes (* 1954), ungarischer Schauspieler